Манускрипт — многозначное слово.
 Манускрипт — древний или средневековый рукописный свиток.
 «Манускрипт» — львовская рок-группа (1995—2005), основана Александром Коржовым.